Арамейський алфавіт — реєстр знаків однієї з давньосемітських систем літерно-звукового письма, походить від фінікійського алфавіту. Відомий з 8-го століття до нашої ери.

Арамейський алфавіт є історично значущим, бо від нього походять фактично всі сучасні близькосхідні системи письма — до них належать, зокрема, єврейський алфавіт і арабський алфавіт. Це зумовлено насамперед широким використанням арамейської мови як офіційної мови новоассирійської імперії та її наступниці, імперії Ахеменідів.

Ахеменідський період 
Близько 500 р. до н. е., після ахеменідського завоювання Месопотамії в часи Дарія I, староарамейська мова була прийнята переможцями як засіб для письмового спілкування між різними регіонами величезної імперії з її численними народами й мовами.

Написання

Див. також 
 Арамейська мова

Примітки

Посилання 
 
 Aramaic language and alphabet  

Консонантні писемності